European Touring Car Championship 2002 – trzecia edycja europejskiej serii samochodów turystycznych, pierwsza pod nazwą European Touring Car Championship. Po raz pierwszy wyróżniano kierowców fabrycznych i niezależnych.

Sezon składał się z 10 podwójnych rund, podczas których po raz pierwszy odbywały się dwa wspólne wyścigi. Mistrzem Europy okazał się Fabrizio Giovanardi z zespołu GTA Racing Team Nordauto.

Lista startowa

Wyniki

Kierowcy

Przypisy 

European Touring Car Championship
2002 w sportach motorowych